Castlevania, известная в Японии как  — видеоигра, разработанная Konami для Family Computer Disk System и выпущенная в Японии в сентябре 1986 года. В октябре того же года в Японии и Европе вышла адаптация игры для семейства домашних компьютеров MSX2, которая носила название Vampire Killer. Годом позже, в мае 1987 года, игра была портирована на NES для Северной Америки, а в 1988 году для Европы. Это первая игра из серии Castlevania, но по хронологии внутри игровых событий она является седьмой. События игры происходят в вымышленном мире серии игр и повествуют о противостоянии между охотниками на вампиров из клана Бельмонтов и владыкой вампиров Дракулой.

Игровой процесс 
Castlevania является типичным представителем жанра платформеров эпохи 8-битных игр. Игра состоит из шести уровней, которые проходятся единственным возможным способом, без сюжетных ответвлений и альтернативных уровней. Игровым персонажем выступает Саймон Бельмонт, который вооружён кнутом Vampire Killer. Кнопка А служит для прыжка как и в других платформерах (например Super Mario Bros.). Но прыжки возможны только влево и вправо, отсутствует возможность управления в воздухе. Собирая бонусы, можно увеличить длину кнута (и при этом поражать ударами более отдалённых противников) и получить некоторые дополнительные виды оружия.

Каждый из шести уровней заканчивается схваткой с боссом.

Hard Mode — после победы над Дракулой. Вы начнёте игру заново, при этом сохранив дополнительное оружие которое у вас было. Сложность заключается в том, что вы умираете уже после четырёх ударов. На каждом экране летает либо летучая мышь, либо голова медузы. Но при этом добавляются секретные места, где можно добыть дополнительные предметы.

Сюжет 
Стараниями Кристофера Бельмонта, уничтожившего Дракулу, в 1591 году в Трансильвании воцаряется столетний мир. Но Дракула вновь воскресает, и Саймон Бельмонт, потомок Кристофера Бельмонта планирует убить его при помощи родового кнута, называемого «Убийца Вампиров» (). С этой целью Саймон входит в огромный за́мок Дракулы, и продвигается к убежищу владельца за́мка, подвергаясь нападению опасных созданий и избегая смертоносных ловушек. В случае полного прохождения игры попытка Саймона заканчивается успешно, он побеждает Дракулу и обусловливает сюжет сиквела под названием Castlevania II: Simon’s Quest.

Разработка 
Akumajō Dracula изначально разрабатывалась командой Konami для Family Computer Disk System в формате дискеты, благодаря чему игрок мог сохранять состояние игрового процесса между игровыми блоками. В Японии игра вышла в 1986 году и стала очень популярной среди пользователей FDS. Благодаря этому компания решила выпустить версию игры для североамериканского и европейского рынка. Вице-президент североамериканского филиала Konami of America Эмиль Хеидкамп, понимая, что перевод оригинального названия игры — «Дьявольский замок Дракулы» — может вызвать негативные ассоциации с религиозной темой, предложил новое название — Castlevania, являющееся сочетанием слов Castle (замок) и Transilvania (Трансильвания). Так как FDS никогда не продавалась за пределами Японии, игра была переработана под формат картриджа, из-за чего игра потеряла возможность сохранения процесса; взамен этого в игре появилась система паролей. В 1993 году оригинальная Akumajō Dracula была переиздана в формате картриджа в Японии.

Konami в 1990 году продала права на портирование игры для домашних компьютеров двум компаниям — Unlimited Software (занимавшейся портированием на Commodore 64 и DOS) и Novotrade (версия для Amiga).

Критика 
Castlevania стала одной из первых игр, ставших частью «второго поколения» платформенных игр для NES, знаменующий переход от разработки и выпуска простых аркадных игр более сложным сюжетным, нацеленным на исследование и многочасовое прохождение.

Журнал Nintendo Power присвоил Castlevania 23-е место в своём списке Top 200 Games.

Сайт IGN поставил версии игры, переизданной для Virtual Console, отметку 7,5 баллов из 10, отметив, что графика за 20 лет устарела, но «звук остался по-прежнему жутким и игра как и раньше атмосферна».

Примечания 

Компьютерные игры 1986 года
Игры для Amiga
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для NES
Игры для Famicom Disk System
Castlevania
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami